

Persone 
 Akira Konno – ex calciatore giapponese
 Akitsugu Konno – saltatore con gli sci giapponese
 Asami Konno – conduttrice televisiva e cantante giapponese
 Ford Konno – ex nuotatore statunitense
 Hitoshi Konno – ex cestista giapponese
 Kanako Konno – pallavolista giapponese
 Mari Konno – ex cestista giapponese
 Yasuyuki Konno – calciatore giapponese